А́ль Саба́х () — правящая династия эмиров Кувейта c 1752 или 1756 года по настоящее время.

Происхождение и история династии 

Род Аль Сабах принадлежит к арабскому племени Бени Атбан, мигрировавшему из Неджда на север в начале XVIII века. Первоначально род Аль Сабах остановился в иракском городе Умм-Каср, однако вскоре был изгнан оттуда османскими войсками. Из Умм-Касра род переселился в городок аль-Кувейт, где объединился в союз с другими влиятельными семействами племени Бени Атбан — аль-Халифа и аль-Джалахима. В 1716 году между этими тремя семьями было заключено соглашению о распределении обязанностей и сфер деятельности, по которому род Аль Сабах обязался отвечать за оборону аль-Кувейта и за сбор пошлин. Таким образом, в их руках фактически оказалась административная власть над городом и племенем. В 1752 или 1756 году совет старейшин племени Бени Атбан избрал правителем Кувейта престарелого шейха Сабаха I ибн Джабера ас-Сабаха. В 1760 году шейх Сабах организовал строительство крепостной стены вокруг аль-Кувейта. Совершив поездку в Багдад, Сабах ибн Джабер получил от османского вали признание права на управление Кувейтом. Авторитет шейха Сабаха был настолько велик, что после его смерти правителем города и племени был избран его младший сын Абдаллах. Таким образом, власть рода Аль Сабах в Кувейте стала наследственной.

Шейх Абдаллах II ас-Сабах (1866—1892) известен как мудрый политик, не допускавший кровопролития. В отличие от своих предков, стремившегося проводить независимую политику, Абдаллах неожиданно для многих заключил союз с Османской империей и в 1871 году предоставил османам свои армию и флот для похода на Эль-Ихсаа и Китаиф. За эту услугу султан назначил Абдаллаха ас-Сабаха каймакамом (османским наместником) Кувейта. Поскольку каймакам Кувейта формально подчинялся губернатору Ирака, заключение этого договора впоследствии стало формальным поводом для Ирака претендовать на Кувейт как на исконно иракскую территорию. Вероятно на союз с турками Абдаллаха подвинула боязнь англичан, чьё присутствие в регионе стремительно нарастало.

Брат Абдаллаха II шейх Мубарак (1896—1915) однако совершил резкий поворот в кувейтской внешней политике в сторону англичан. 18 января 1899 года шейх Мубарак подписал тайное соглашение с англичанами о том, что он сам и его преемники будут осуществлять свою внешнюю политику исключительно в согласии с Британской империей. Англичане за это пообещали всего лишь ежегодно оказывать Кувейту финансовую помощь (первый платёж составил 15 тысяч индийских рупий). Подписав это соглашение и совершив ряд завоевательных походов, шейх Мубарак стал известен как Мубарак аль-Кабир (Великий).

Генеалогическое древо династии 

<center>

Представители рода 
 Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль Сабах — президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) (c 13 апреля 2012 года)

Источники 
 Кувейт на сайте allmonarchs.net
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.